

События 
 Второй парламент Якова I не дал ему достаточных средств.
 Запрещён вывоз необработанной шерсти из Англии.
 Генеральные Штаты во Франции, созванные по требованию аристократии, поддержали правительство.
 Опубликован французский перевод первой части «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса, сделанный Сезаром Уденом (César Oudin).
 1614—1615 — Конфликты протестантов с католиками: в герцогстве Юлих, графстве Клеве, в городах Ахене и Мюльгейме. В них активно вмешивается Католическая лига.
 23 августа — основан Гронингенский университет.
 Курфюрст Бранденбурга по наследству приобрёл графства Марк, Клеве и Равенсберг.
 Казаки на лодках пересекли Чёрное море, взяли Синоп, уничтожив гарнизон и стоявший там турецкий флот.
 Захват голландцами Масулипатама (Индия).
 1614—1615 — После длительной осады Осаки сломлено сопротивление сторонников Хидэёри.
 1614—1635 — Англичане занимают острова св. Христофора, Барбадос, Невис, Тортуга, Антигуа и Провиденс.

 1614 — Шотландский математик Джон Непер (1550—1617) изобрёл логарифмы и опубликовал «Канон о логарифмах», давший резкий толчок развитию прикладных точных наук.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1614 году
 1 января — Джон Уилкинс, британский философ и лингвист, один из основателей Лондонского Королевского общества (ум. 1672).
 5 января — Леопольд Вильгельм Австрийский, эрцгерцог Австрийский, имперский фельдмаршал, 46-й великий магистр Тевтонского ордена, командующий австрийскими войсками в Тридцатилетнюю войну, также известен как Леопольд Вильгельм фон Габсбург (ум. 1662).
 15 марта — Франциск Сильвий, голландский учёный (ум. 1672).
 12 октября — Генри Мор, английский философ (ум. 1687).
 16 декабря — Эберхард III, 8-й герцог Вюртемберга (ум. 1674).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1614 году
 7 апреля — Эль Греко, испанский живописец, грек по происхождению.
 21 августа — Батори Елизавета, называемая также Чахтицкая пани или Кровавая графиня — венгерская графиня из известного рода Батори, печально знаменитая серийными убийствами молодых девушек. Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств.

См. также